

Geografia 
 Nuova Zelanda
 Wingate – sobborgo di Lower Hutt
 Regno Unito
 Wingate – villaggio della contea di Durham
 Old Wingate – villaggio della contea di Durham
 Stati Uniti d'America
 Wingate – città dell'Indiana
 Wingate – quartiere di Brooklyn
 Wingate – città della Carolina del Nord
 Wingate – area non incorporata del Texas

Persone 
 David Wingate – ex cestista statunitense
 Edmund Wingate – matematico e giurista inglese
 Orde Charles Wingate – generale britannico
 Paine Wingate – politico statunitense
 Reginald Wingate – generale britannico